Мямлин — фамилия; имеет женскую форму Мямлина.
 Мямлин, Анатолий Николаевич (1925—1991) — советский учёный, лауреат государственных премий.
 Мямлин, Игорь Гаврилович (1931—2011) — историк искусства, художественный критик, педагог, библиофил, заслуженный деятель искусств России.
 Мямлин, Кирилл Евгеньевич (род. 1967) — российский политик, социолог.

 Мямлина, Людмила Ивановна (1914 — ?) — зоотехник-селекционер племсовхоза Матусовского сахарного комбината Шполянского района Черкасской области, Герой Социалистического Труда.